Geratshofen ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Geratshofen (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech
 Geratshofen (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf
 Geratshofen (Wertingen), Ortsteil der Stadt Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau